HMS Theseus - ряд кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії, названих на честь античного героя Тесея

 HMS Theseus (1786) - 74-гарматний лінійний корабель третього рангу (). Спущений на воду у 1786 році. Брав участь в Абукірській битві та Битві на Баскському рейді. Розібраний у 1814 році.
 HMS Theseus (1892) - бронепалубний крейсер типу «Едгар» (). Спушений на воду у 1892 році. Брав участь у Першій світовій війні. Зданий на злам у 1921 році
 HMS Theseus (R64) - легкий авіаносець типу «Колоссус». Спущений на воду у 1944 році. Брав участь в Корейській війні. Зданий на злам у 1962 році.

Кораблі ВМС Великої Британії